
Чаки:

Фамилия 
 Чаки, Иштван (1894—1941) — венгерский государственный и дипломатический деятель.
 Чаки, Йожеф (1888—1971) — венгерский и французский скульптор-авангардист, ведущий европейский художник нефигуративного искусства 1920-х годов, дизайнер.
 Чаки, Кристина (1654—1723) — венгерская графиня.

Род 
 Чаки — польский шляхетский род.

Прозвище 
 «Чаки» — прозвище американского баскетболиста Кеннета Лавона Эткинса.

Другое 
 «Чаки» — американский сериал (2021).
 Чаки — кукла, главный антагонист серии фильмов «Детские игры».

См. также 
 Чакки